Euphrasén se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bengt Euphrasén
 Bengt Anders Euphrasén